НХЛ у сезоні 2010/2011 — 94-й регулярний чемпіонат НХЛ. Стартував 7 жовтня 2010 матчами в Європі. Закінчилася регулярна першість 10 квітня 2011, опісля якої почалися матчі плей-оф на Кубок Стенлі. 15 червня 2011 в фінальному матчі Кубка Стенлі на Роджерс-арена в Ванкувері перемогу здобув Бостон Брюїнс 4:0 у матчі, 4:3 в серії та вшосте здобув Кубок Стенлі.

Драфт НХЛ 

48-й драфт НХЛ. У 7-и раундах було обрано 210 хокеїстів. Першим номером драфту став Тейлор Голл, якого обрав клуб «Едмонтон Ойлерс».

Передмова 
Цей сезон став останнім для команди Атланта Трешерс, яка з наступного сезону перебазується до Вінніпегу та змінить назву на Вінніпег Джетс.

23 червня 2010, НХЛ підняло обмеження зарплат гравців до $59,4 мільйонів доларів США.

В Європі пройшли виставкові матчі з європейськими клубами.

Огляд 

До правил внесли зміни, при рівній кількості очок враховуються перемоги в основний час та овертаймі, перемоги по булітах не враховуються.

Сезон стартував з матчів в Європі в яких зустрілись між собою Кароліна Гаррікейнс та Міннесота Вайлд на Hartwall Arena в Гельсінки і Колумбус Блю-Джекетс з Сан-Хосе Шаркс на Еріксон Глоб у Стокгольмі. Третя пара Бостон Брюїнс та Фінікс Койотс зіграли між собою в Празі на Арені O2.

1 січня на футбольній арені Хайнц Філд (домашній стадіон «Піттсбург Стілерс») відбувся традиційний матч просто неба. Піттсбург Пінгвінс поступився в основний час Вашингтон Кепіталс 1:3.

У матчі класичної спадщини НХЛ, що пройшов вдруге в історії в Калгарі зустрілись місцевий Калгарі Флеймс та Монреаль Канадієнс, перемогу здобули господарі 4:0.

Матч усіх зірок НХЛ 
58-й матч усіх зірок НХЛ пройшов 30 січня 2011 року в «Ар-Бі-Сі-центр» (Ралі): Збірна Лідстрема — Збірна Стаала 11:10 (4:4, 3:2, 4:4).

Підсумкові турнірні таблиці

Східна конференція

Західна конференція

Статистика регулярного чемпіонату

Глядачі

Найкращі бомбардири

Найкращі воротарі 

''І = матчі; ЧНЛ = часу на льоду (хвилини: секунди); В = перемоги; П = поразки; ПО = поразки в овертаймі; ГП = голів пропушено; ША = шатаути; %ВК = відбитих кидків (у %); СП = Середня кількість пропущених шайб

Плей-оф

Призи та нагороди сезону

Команда всіх зірок

Дебютанти сезону 
 Сергій Бобровський, Філадельфія Флайєрз
 Тейлор Голл, Едмонтон Ойлерс
 Тайлер Сегін, Бостон Брюїнс
 Джефф Скіннер, Кароліна Гаррікейнс
 Раєн Мак-Донаф, Нью-Йорк Рейнджерс

Завершили кар'єру 
Список гравців, що завершили ігрову кар'єру в НХЛ.

Примітки

Посилання 

 Офіційний сайт НХЛ «NHL.com»
 2010–11 Сезон НХЛ на «Hockey Reference»
 Сезон 2010/11 
 Сезон НХЛ на «Hockey Database»

Сезон НХЛ 2010—2011
2010 у США
2011 у США
2010 у канадському спорті
2011 у канадському спорті